DTA est un sigle qui peut signifier :
 Differential thermal analysis (en français, analyse thermodifférentielle) ;
 Direction du transport aérien, créée en  qui regroupe les fonctions régaliennes de la DGAC ;
 directive territoriale d'aménagement, devenue DTADD depuis la Loi Grenelle II (droit français) ;
 dossier technique amiante ;
 DatenTrägerAustausch, des fichiers informatiques utilisés pour l'e-banking en Suisse ;
 Delta Trikes Aviation, un constructeur français d'appareils ultra-léger motorisé ;
 démence de type Alzheimer ;
 document technique d'application, dans le cadre d'un avis technique pour un produit relevant du marquage CE.

DTA est un code qui peut désigner :
 TAAG Angola Airlines, selon le code OACI.

Références